Prva liga Jugoslavije (1951) było 23. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Jugosławii. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów, grając systemem kołowym. Tytułu nie obroniła drużyna Hajduk Split. Nowym mistrzem Jugosławii został zespół Crvena zvezda Belgrad. Tytuł króla strzelców zdobył Kosta Tomašević, który w barwach drużyny Crvena zvezda Belgrad strzelił 16 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Prva liga Jugoslavije

Bibliografia 
 

1951 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Jugosławii
1951 w Europie
Jugosławia w XX wieku